Ivan Dodig e Mate Pavić erano i detentori del titolo, ma Pavić ha deciso di non partecipare a questa edizione del torneo. Dodig ha fatto coppia con Filip Polášek, ma sono stati eliminati in semifinale da Jonathan Erlich e Fabrice Martin.

In finale Nikola Čačić e Dušan Lajović hanno sconfitto Erlich e Martin con il punteggio di 7-69, 3-6, [10-3].

Teste di serie 

  Ivan Dodig /  Filip Polášek (semifinale)
  Dominic Inglot /  Austin Krajicek (quarti di finale)

  Santiago González /  Robert Lindstedt (primo turno)
  Jonathan Erlich /  Fabrice Martin (finale)

Wildcard 

  Sun Fajing /  Wang Aoran (primo turno)

 Gao Xin /  Li Zhe (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Chengdu Open 2019